Алпатово — топоним в России:

Населённые пункты 
 Алпатово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Алпатово — село в Наурском районе Чечни.

Озеро 
 Алпатово — озеро в Лотошинском районе Московской области.

Железнодорожная станция 
 Алпатово — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги, расположенная в селе Алпатово.